Ро́берт Кишерло́вски (; род. , Чачак) — хорватский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду . Чемпион Хорватии 2013 года.

Карьера 
Заниматься велосипедным спортом хорват начал в тринадцатилетнем возрасте, а в девятнадцатилетнем возрасте подписал первый профессиональный контракт со словенской командой Adria Mobil. В её составе Кишерловски выступал 4 года и одержал одну победу — на гонке Gran Premio Palio del Recioto. Помимо этого он поднимался в тройку сильнейших на Туре Словении. В 2009 году хорват перешёл в команду Amica Chips-Knauf, за которую выступал до июня. Однако из-за финансовых проблем команда была расформирована и он оказался в составе команды высшего дивизиона Fuji-Servetto. В её составе он занял 25-е место на Туре Швейцарии и стартовал на Вуэльте, правда вынужден был покинуть её уже после четвёртого этапа.

Следующий год Кишерловски провел в команде . Несмотря на свой статус помощника для Ивана Бассо и Винченцо Нибали он смог замкнуть десятку лучших на Джиро, став вторым в классификации молодых гонщиков, уступив 7 минут Ричи Порту.

Два следующих года хорват выступал за казахстанскую команду . За это время он не одерживал побед, но показал ряд неплохих выступлений. Лучшими достижениями этого периода для Кишерловски стали бронзовая медаль чемпионата Хорватии 2012 и пятое место на Флеш Валлонь в том же году. На Тур де Франс 2012 он упал на одном из спусков, сломал ключицу и вынужден был пропустить лондонскую Олимпиаду.

В начале 2013 года Кишерловски подписал контракт с командой . В том же году он одержал победу на чемпионате Хорватии, а ещё спустя год повторил своё лучшее достижение на Гранд Турах, вновь став десятым на Джиро. При этом хорват вплотную подошёл к победе на восьмом этапе, но в финишном ускорее оказался вторым, проиграв несколько метров итальянцу Диего Улисси.

В 2015 году перешёл в команду .

Личная жизнь 
Роберт Кишерловски - младший брат Эмануля Кишерловского (род. 1984), также профессионального велогонщика, чемпиона Хорватии 2015 года.

Выступления на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Хорватии